1500 m stylem dowolnym mężczyzn – jedna z konkurencji pływackich, które odbyły się podczas XXIV Igrzysk Olimpijskich w Seulu. Eliminacje miały miejsce 24 września, a finał 25 września 1988 roku.

Po ośmiu latach złoty medal w tej konkurencji ponownie zdobył reprezentant ZSRR Władimir Salnikow, uzyskawszy czas 15:00,40. Srebrny medal wywalczył Stefan Pfeiffer (15:02,69) z RFN, a brązowy Uwe Daßler (15:06,15) z NRD. Polak Mariusz Podkościelny zajął piąte miejsce z czasem 15:14,76.

Rekordy 
Przed zawodami rekord świata i rekord olimpijski wyglądały następująco:

Wyniki

Eliminacje

Finał

Przypisy 

Pływanie na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1988